RSS je lahko:
 RSS (protokol)
 Radikalna stranka Slovenije
 Raziskovalna skupnost Slovenije